xx es el álbum debut de la banda inglesa de indie rock The xx, producido por estos mismos y lanzado originalmente por Young Turks en el Reino Unido el 17 de agosto de 2009, y el 20 de octubre en los Estados Unidos. El álbum ganó el Mercury Music Prize en 2010. La cantante colombiana Shakira hizo un cover del sencillo «Islands», en su álbum Sale el Sol.

Lista de canciones 
Todas las canciones fueron escritas por The xx excepto las indicadas.

Personal 
 Romy Madley Croft – Voz, guitarra
 Oliver Sim – Voz, bajo
 Jamie Smith – Beats, MPC
 Baria Qureshi – guitarra
 Mezclado por Jamie Smith y Rodaidh McDonald
 Ingeniería por Rodaidh McDonald
 Fotografía por The xx
 Dirección de Arte por Phil Lee
 Diseño por Phil Lee y the xx

Posiciones en listas

Referencias

Enlaces externos 
 xx en Metacritic

Álbumes de Inglaterra de 2009
Álbumes debut de 2009
Álbumes en inglés
Álbumes ganadores del Mercury Prize
Álbumes epónimos